Igelsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Igelsbach (bei Eberbach), Ort im südlichen Odenwald, gehört mit einem Teil zur Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, mit dem anderen zur Stadt Hirschhorn, Kreis Bergstraße, Hessen
 Igelsbach (Absberg), Ortsteil der Marktes Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Igelsbach (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See im Landkreis Traunstein, Bayern
 Igelsbach (Heppenheim), Stadtteil der Stadt Heppenheim, Hessen

Gewässername:

 Igelsbach (Brombach), nordwestlicher Zufluss des Brombachs über dessen Vorsee Igelsbachsee im Großen Brombachsee bei Markt Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Igelsbach (Enz), linker Zufluss der Enz zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Igelsbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs (zur Nahe) in Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Igelsbach (Kaunterbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des linken Hauptstrang-Oberlaufszweigs des Kaunterbachs (zur Eyach, zum Neckar) bis gegenüber Ostdorf, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Igelsbach vielleicht Nebenname des Langenbruchbach (Losheimer Bach), linker Zufluss des Losheimer Bachs (zur Prims) nach Losheim, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Igelsbach (Nägelesbach), linker Zufluss des Nägelesbachs bei Schönbronn, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Igelsbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Gretengrund, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Igelsbach (Pleisbach), rechter Zufluss des Pleisbachs in Herresbach, Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Igelsbach (Schloßgraben), rechter Zufluss des Schloßgrabens (zur Nahe) unterhalb des Freilichtmuseums, Stadt Bad Sobernheim, Landkreis Bad Kreuznach. Rheinland-Pfalz
 Igelsbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg bei Igelshof, Ortsteil Werfen, Gemeinde Werfen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Igelsbach (Starzlach), linker Zufluss der Starzlach (zur Wertach) bei Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Igelsbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zum Kaunterbach) gegenüber Ostdorf, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 
 Igelsbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber an der Siechenmühle, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern; siehe Liste der Zuflüsse der Tauber
 Igelsbach (Tenglinger Bach), linker Oberlauf des Tenglinger Bachs (zum Tachinger See) bis Tengling, Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Igelsbach (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf bei Klaffenbach, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Igelbach
 Igelsbachsee
 Igelsgraben
 Iglsbach
 Iglbach